Липуниха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Липуниха — деревня в Можайском районе Московской области.
 Липуниха — деревня в Солнечногорском районе Московской области.